

Autoveicoli
 BMW C1 – motoveicolo della BMW
 Chevrolet Corvette C1 – automobile della prima generazione della Chevrolet Corvette
 Citroën C1 – automobile della Citroën

Medicina 
 C1 – nell'atlante, la prima vertebra cervicale
 C1 – primo nervo spinale cervicale

Sport 
 Serie C1 – divisione del campionato di alcuni sport
 C1 – tipo di canoa detta anche canadese monoposto

Altro 
 C1 – formato della carta secondo lo standard ISO 216 (648×917 mm)
 C1 – comprensorio della Val di Fiemme della provincia autonoma di Trento (Italia)
 C1 – standard IEC di connettore
 C1 – livello di competenza linguistica secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
 C-1 – designazione degli aerei USA per Grumman C-1A Trader
 C-1 – tipo di esplosivo al plastico
 C1 – tomba dell'antico Egitto